Са́ндро Ранье́ри Гимара́йнс Корде́йро (; 15 марта 1989, Риашинью, штат Минас-Жерайс) — бразильский футболист, полузащитник. Имеет опыт выступлений за сборную Бразилии.

Биография 
Воспитанник «Интернасьонала», к основному составу Сандро стал подпускаться в начале 2008 году. В начале это было вынужденной мерой, поскольку игроки основы Эдиньо и Маикон заболели гепатитом. С приходом в команду нового тренера Тите Сандро закрепился в основе. В Южноамериканском кубке из-за травмы Гонсало Сорондо Сандро играл под 4 номером, а с уходом по окончании сезона в «Лечче» Эдиньо, взял номер бывшего капитана — 8. Он внёс свой вклад в победу «Интера» в Южноамериканском кубке 2008 года.

Сандро был капитаном молодёжной сборной Бразилии, выигравшей чемпионат Южной Америки 2009 года в своей возрастной категории. Он был вызван также для участия в молодёжном чемпионате мира 2009, однако по просьбе Дунги, был заменён на Дугласа Косту, поскольку тренер основной сборной «Селесао» захотел попробовать игрока в деле уже на высшем уровне. Сандро был приглашён в расположение сборной 27 августа 2009 года в том числе и благодаря травме Жозуэ, действующему на этой же позиции. Дебют за сборную состоялся во 2 тайме отборочного матча к ЧМ-2010 против Чили, когда Сандро вышел на замену Жулио Баптисте.

30 августа 2009 «Интер» отклонил предложение английского «Тоттенхема» о продаже игрока за 14 млн фунтов стерлингов. Контракт Сандро с клубом из Порту-Алегри заключен сроком до 31 января 2013 года. Сам игрок заявил, что хотел бы сконцентрироваться на играх за «Интер», а шанс переехать играть в Европу для зарабатывания денег у него ещё будет.

В марте футболист подписал контракт с английским «Тоттенхемом» по которому игрок должен присоединится к своей новой команде летом 2010 года. Сумма трансфера составила 8 млн фунтов стерлингов. Дебют Сандро в «Тоттенхеме» пришёлся на неудачный матч Кубка Лиги, который резервный состав Шпор по всем статьям проиграл «Арсеналу» 21-го сентября 2010-го года. 9-го января 2011-го года он уже вышел в стартовом составе команды на матч Кубка Англии против «Чарльтона» и отыграл полный матч, отметившись голевым пасом на Андроса Таунсенда, но настоящее признание пришло к Сандро в феврале 2011-го года, когда он провел два великолепных матча против итальянского «Милана» в 1/8-финала Лиги чемпионов.

В итоге сезон 2011/12 Раньери закончил с показателем в 26 матчей, 17 из которых он начал в стартовом составе, а в одном из них даже забил гол в ворота «Челси» в апреле 2011-го.

В январе 2013 года Сандро повредил колено и выбыл до конца сезона 2012/13.

В сезоне 2013/14 уже не являлся игроком основы, проиграв конкуренцию Паулиньо и Дембеле.

1 сентября 2014 Сандро перешёл в «Куинз Парк Рейнджерс» за 10 млн фунтов стерлингов. 24 ноября травмировал колено в игре с «Ньюкаслом» и в том сезоне на поле больше не выходил.

10 января 2017 года Сандро перешёл в «Антальяспор». Контракт был подписан на 3,5 года.

В январе 2019 года Раньери отправился в аренду в «Удинезе».

Достижения 
 «Интернасьонал»
 Обладатель Южноамериканского кубка: 2008
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул: 2009
 Обладатель Кубка Суруга Банка: 2009
 Сборная Бразилии
 Чемпион Южной Америки среди молодёжи (до 20 лет): 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Интернасьонала» 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Беневенто»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Гояс»